Бела Венкгейм — угорський політик, прем'єр-міністр Королівства Угорщини з 2 березня по 20 жовтня 1875.
 Венк фон Венкгейм — дворянський рід.